Az FDJ rövidítés az alábbiakat jelentheti:

 Freie Deutsche Jugend, azaz Szabad Német Ifjúság, az NDK ifjúsági tömegszervezete
 Française des Jeux, francia kerékpárcsapat
 Dzsibuti frank, nemzetközi jelölése, devizajele FDj